Кожица има више значења:

 Кожица, насеље у општини Србица, Косово и Метохија, Република Србија.
 Кожица, река, десна притока Дунава, улива се у Ђердапско језеро
 Кожица, археолошки локалитет